Села:
 Зорівка — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Зорівка — Київська область, Кагарлицький район
 Зорівка — Полтавська область, Полтавський район
 Зорівка — Херсонська область, Білозерський район
 Зорівка — Черкаська область, Золотоніський район